К-5

 К-5 — советский пассажирский самолет, разработанный К. А. Калининым в конце 1920-х годов.
 К-5 — советская ракета «воздух-воздух» с радиокомандной системой наведения, также обозначается РС-1У.
 К-5 — советская атомная подводная лодка проекта 627, 627А «Кит» (November).
 К5 — пистолет южнокорейского производства.

См. также 
 K5 (значения)